Караорман може да се отнася за:

 Караорман – планина в западната част на Северна Македония
 Караорман – старо име на село Срацимир, община Силистра
 Караорман - старо име на село Черна Гора, община Братя Даскалови